|}
Die Schmalspurbahn Belgrad–Čukarica–Obrenovac war eine 41,8 Kilometer lange Schmalspurbahn mit der bosnischen Spurweite von 760 mm, die als Teilstrecke der Schmalspurbahn Belgrad–Dubrovnik vom 1. Oktober 1928 bis 5. Mai 1968 betrieben wurde.

Streckenverlauf 
Es gab neun Bahnhöfe auf der Strecke: Belgrad, Čukarica, Žarkovo, Železnik, Ostružnica, Umka, Mala Moštanica, Barič und Obrenovac.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde vor allem gebaut, um dem Personen- und Güter-Fernverkehr auf der Schmalspurbahn Belgrad–Obrenovac–Lajkovac–Čačak–Užice–Sarajevo–Mostar–Herceg Novi eine direkte Verbindung zur Adria ermöglichen. Als Lokalbahn wäre sie nicht erforderlich gewesen, da sie parallel zum Fluss Sava und einer guten Straße verlief.

Der Bau der Bahnstrecke begann im Februar 1926 und der erste Zug verkehrte am 30. September 1928. In der Zeit von der offiziellen Inbetriebnahme am 1. Oktober 1928 bis Dezember 1928 kam es zu 6 Entgleisungen ohne Todesfälle, weil sich der Oberbau der Strecke wegen starker Regenfälle und wegen der Belastung durch die Züge stellenweise abgesenkt hatte.

Siehe auch 
 Schmalspurbahn Lajkovac–Gornji Milanovac–Čačak
 Schmalspurbahn Mladenovac–Lajkovac–Valjevo

Weblinks 

 Pruga uskog koloseka Beograd-Čukarica-Obrenovac

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien